Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

216e régiment d'artillerie
216e régiment d'infanterie
216e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires